Atwater steht für:

 Atwater (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Atwater (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, USA
 Atwater (Georgia), Gemeindefreies Gebiet im Macoupin County
 Atwater (Illinois), im Macoupin County
 Atwater (Los Angeles County, Kalifornien)
 Atwater (Merced County, Kalifornien)
 Atwater (Minnesota), Stadt im Kandiyohi County
 Atwater (Ohio), im Portage County
 Atwater (Wisconsin), Gemeindefreies Gebiet im Dodge County
 Atwater Center, im Portage County, Ohio
 Atwater (Township), Township im Portage County

In Kanada:

 Atwater (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

Weiteres:

 Rue Atwater, Straße in Montreal
 Marché Atwater, Markthalle in Montreal
 Atwater Lake, See im Latah County, Idaho
 Atwater Millpond, See im Kalamazoo County, Michigan
 Atwater Canal, Kanal im Merced County, Kalifornien
 Atwater Ditch, Kanal im Portage County, Ohio
 Atwater Drain, Kanal im Merced County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Atwater Congregational Church, in Atwater, Ohio, ID-Nr. 73001517
 Atwater Manufacturing Company, in Southington, Connecticut, ID-Nr. 88002678
 Atwater-Linton House, in Hamden, Connecticut, ID-Nr. 91001923
 Atwater-Stone House, in Westfield, New York, ID-Nr. 83003887

Atwater ist der Familienname folgender Personen:
 Amelia Atwater-Rhodes (* 1984), US-amerikanische Schriftstellerin
Harry Atwater (* 1960), US-amerikanischer Physiker
 John Wilbur Atwater (1840–1910), US-amerikanischer Politiker
 Lee Atwater (1951–1991), US-amerikanischer Politikberater
 P. M. H. Atwater (* 1937), US-amerikanische Autorin im Bereich von Nahtoderfahrungen und Spiritualität 
 Richard Atwater (1892–1948) und Florence Atwater, US-amerikanisches Autoren(ehe)paar des Millionensellers Mr. Poppers Pinguine
 Steve Atwater (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Tanya Atwater (* 1942), US-amerikanische Geologin
 Wilbur Olin Atwater (1844–1907), US-amerikanischer Chemiker
 William Atwater (1440–1521), britischer Bischof
 William Atwater (Historiker) (* 1945), US-amerikanischer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Atwater Hill